Daily Journal — может означать:

  — газета, издаваемая в округе Джонсон, штат Индиана, США.
  — газета, издаваемая в Канкаки, Иллинойс, США.
  — газета, издаваемая в Парк-Хиллз, Миссури, США.
  — газета, издаваемая в Вайнленде, Нью-Джерси, США.
  — англоязычная газета, издаваемая в Каракасе, Венесуэла.

См. также 
  — американская издательская компания и технологическая компания со штаб-квартирой в Лос-Анджелесе, штат Калифорния.